Rukn ad-Dîn (en arabe : rukn al-dīn, , en turc : Rükneddin) « soutien (pilier) de la religion (foi) » est une expression qui entre dans le surnom honorifique (laqab) donné à plusieurs souverains de dynasties musulmanes. On trouve aussi Rukn ad-Dunyâ wa ad-Dîn (en arabe : rukn al-dunyā wa al-dīn, ) « soutien du pouvoir (de ce monde) et de la foi ».

 Rukn ad-Dîn Toghrul-Beg ou Tuğrul Bey sultan seldjoukide (règne 1038-1063)
 Rukn ad-Dunyâ wa ad-Dîn Barkiyarûq, Berk-Yaruq ou Barkyaruq sultan seldjoukide (règne 1093-1105) 
 Rukn al-Dawla Dawûd émir artukide à Amida (Diyarbakır) (règne 1109-1144)
 Rukn ad-Dîn Mas`ûd, Rükneddin Mesud ou Mas`ûd I sultan  seldjoukide de Rum (règne 1116-1155/1156)
 Rukn ad-Dîn al-Qâhir Suleyman Châh ou Süleyman II Shah sultan seldjoukide de Rum (règne 1197-1024)
 Rukn ad-Dîn Mawdûd émir artukide à Amida (règne 1222-1232)
 Rukn ad-Dîn Fîrûz Shâh un sultan de Delhi de la dynastie des esclaves (règne 1236)
 Rukn ad-Dunyâ wa ad-Dîn As-Sultân al-A`zim Qilij Arslân ou Kılıç Arslan IV sultan seldjoukide de Rum (règne 1246-1265)
 Rukn ad-Dîn Khurshâh dernier imam des Nizârites (règne 1255-1257)
 Az-Zâhir Rukn ad-Dîn Baybars al-Bunduqdari ou Baybars (1223-1277) sultan mamelouk bahrite d'Égypte (règne 1260-1277)
 Al-Muzaffar Rukn ad-Dîn Baybars al-Jashankir ou Baybars II sultan  mamelouk bahrite d'Égypte (règne 1309)
 Rukn ad-Dîn Yûsuf Châh atabeg hazaraspide du Lorestan (règne 1333-1339)